Keiko est un prénom japonais.

Personnes 
 Keikō est un empereur du Japon.
 Keiko est une chanteuse japonaise, avec le groupe globe et en solo sous le nom KCO.

Autres 
 Keikō désigne un type d'armure japonaise de la période Kofun.
 Keiko est une orque, la vedette du film Sauvez Willy.
 Keiko est un film réalisé par Claude Gagnon (1979).
 Keiko est un thé vert.
 Keiko est un personnage de la série de livres Les Chevaliers d'Émeraude.
pl:Keiko